Речкинский сельсовет — упразднённые административно-территориальная единица и муниципальное образование (сельское поселение) в Белозерском районе Курганской области.

Административный центр — село Речкино.

9 января 2022 года сельсовет был упразднён в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

История 
Речкинский сельский совет рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов образован в 1919 году в Усть-Суерской волости Курганского уезда.

Постановлениями ВЦИК от 3 и 12 ноября 1923 года в составе Курганского округа Уральской области РСФСР образован Белозерский район, который 17 января 1934 года включён в состав Челябинской области, а 6 февраля 1943 года в состав Курганской области.

1 февраля 1963 года Белозерский район упразднён, Речкинский сельский совет депутатов трудящихся включён в состав Каргапольского сельского района.

3 марта 1964 года Речкинский сельский совет депутатов трудящихся включён в состав Кетовского сельского района.

27 апреля 1964 года Речкинский сельский совет депутатов трудящихся упразднен, вошел в Памятинский сельский совет.

19 декабря 1973 года образован Речкинский сельсовет выделением из Памятинского сельсовета.

В октябре 1993 года в соответствии с Указом Президента № 1676 от 09 октября 1993 года Речкинский сельский совет народных депутатов реорганизован в Администрацию Речкинского сельсовета.

С 1 января 2004 года Администрация Речкинского сельсовета реорганизована в муниципальное учреждение Администрация Речкинского сельсовета на основании Устава муниципального образования Речкинского сельсовета.

С 1 января 2006 года муниципальное учреждение Речкинского сельсовета реорганизовано в Администрацию Речкинского сельсовета в соответствии с ФЗ № 131 от 06 октября  2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
 Администрация сельсовета
641350, Курганская область, Белозерский район, с. Речкино, ул. Колхозная, 23.

Руководители 
 с декабря 1973 по июнь 1982 года — Белобородов Василий Федорович
 с июля 1982 по август 1984 года — Банникова Анастасия Леонтьевна
 с сентября 1984 по октябрь 1986 года — Голубцова Татьяна Александровна
 с ноября 1986 года по август 1990 года — Зяблов Виктор Алексеевич
 с сентября 1990 года по июль 1994 года — Лукин Иван Иванович
 с августа 1994 года по ноябрь 1996 года — Суслов Виктор Николаевич
 с декабря 1994 года по ноябрь 2004 года — Аристов Валерий Федорович
 с декабря 2004 года по ноябрь 2009 года — Устюгов Павел Михайлович
 с декабря 2009 года — Стенников Юрий Владимирович

Примечания 

Муниципальные образования Белозерского района Курганской области
Упразднённые сельские поселения Курганской области
Сельские поселения, упразднённые в 2022 году